Angelo Armenante – matematico italiano
 Fernand Armenante – calciatore francese
 Jillian Armenante – attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense